Bendita TV, el término puede pertenecer a:

 Bendita TV, programa uruguayo conducido por Jorge Piñeyrúa y Claudia Fernández.
 Bendita TV, programa argentino conducido por Beto Casella.